Il gruppo della rhabdophane è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della rhabdophane 
 Brockite
 Grayite
 Ningyoite
 Rhabdophane-(Ce)
 Rhabdophane-(La)
 Rhabdophane-(Nd)
 Tristramite

Note 

Rhabdophane